Тьюксбері ( ) — середньовічне ринкове місто та цивільна парафія на півночі графства Глостершир, Англія. Місто має значну історію у Війнах троянд і виросло після будівництва абатства Тьюксбері. Він стоїть у місці злиття річок Северн і річки Ейвон і, таким чином, став важливим торговим пунктом, який продовжувався, коли були встановлені залізниці, а пізніше були встановлені сполучення автомагістралей М5 і М50. Свою назву місто отримало від району Тьюксбері, завдяки тому, що раніше керувало абатство, але місто є другим за величиною поселенням у районі. Місто лежить на кордоні з графством Вустершир, що в основному визначається річкою Каррант-Брук (притока річки Ейвон).

Вважається, що назва Тьюксбері походить від імені Теок, імені сакса, який заснував там скит у 7 столітті, а староанглійською мовою називався . Помилкове похідне від Theotokos (грецький титул Марії, матері Божої) користувалося популярністю в монастирський період історії міста.

Битва під Тьюксбері, яка відбулася 4 травня 1471 року, була однією з вирішальних битв у Війнах Троянд і щорічно відзначається середньовічним фестивалем у всьому місті, включаючи демонстрацію історично достовірних прапорів і реконструкцію.

Географія 
Місто виросло завдяки торгівлі в місці злиття річок Северн і Ейвон, а також на місці перетину головних доріг між Глостером і Вустером. Місто розташоване приблизно на півдорозі між цими сусідніми містами, розташоване там, де природні височини дозволили першим поселенцям у місті уникнути повеней, але скористатися перевагами родючих ґрунтів і транспортного сполучення. Планування центру міста та радіальних магістральних доріг залишаються незмінними з часу середньовічного поселення.

Місця поблизу 

 Бредон
 Бішопс-Клів
 Челтнем
 Івшем
 Глостер
 Першор
 Малверн (Great Malvern)
 Аптон-апон-Северн
 Котсуолдс
 Ліс Діна
 Малверн Хіллс
 Вінчкомб
 Греттон

Демографія 
Згідно з переписом населення Великої Британії 2021 року, населення парафії Тьюксбері становило 10 663 особи. Якщо додати сусідні парафії Wheatpieces (3582), Northway (4859) і Ashurch Rural (1814), цифра зростає до 20918. Міський район Тьюксбері розділений надвоє автомагістраллю М5 з півночі на південь, відкритою в лютому 1971 року. Однак місто зазвичай вважається забудованою територією на схід і захід від M5 на розв'язці 9, а центр міста, абатство та старе місто розташовані на заході. Близьке розташування великих ділянок землі, схильних до затоплення, про що свідчать сильні повені, які вразили регіон у липні 2007 року, ускладнить подальше розширення. Однак нинішній район Тьюксбері, створений 1 квітня 1974 року, також містить значну частину сільської місцевості на півночі Глостершира, що простягається аж до околиць самого Глостера, а також Челтнема, і має нинішнє населення 94 884 людини.

Історичні пам'ятки 

Місто має багато середньовічних і тюдорівських будівель, але найбільш відоме абатством Тьюксбері, церквою нормандського абатства.

Видитні особи 

 Джон Барстон – англійський письменник і юридичний громадський діяч – народився в Тьюксбері бл. 1545 рік
 Роберт Гарольд Комптон — південноафриканський ботанік, народився в Тьюксбері в 1886 році.
 Генрі Дістон — американський промисловець, народився в Тьюксбері в 1819 році.
 Анна Форд – читачка новин і телеведуча – народилася в Тьюксбері 1943 року.
 Генрі Грін – автор – народився в Тьюксбері 1905 року.
 Кетлін Гокінс — новозеландська поетеса, народилася в Тьюксбері 1883 року.
 Альфред Джонс – гравець у крикет – народився в Тьюксбері 1900 року.
 Джон Мур – письменник, народився в Тьюксбері в 1907 році.
 Комік Ерік Моркамб втратив свідомість у театрі Roses Theatre у 1984 році та помер через день.
 Мел Ніколлс – паралімпійський гонщик на візках. 
 Реймонд Прістлі — дослідник Антарктики, народився в Тьюксбері в 1886 році.
 Юніс Спрай – прийомна мати, засуджена за жорстоке поводження з дітьми в 2007 році – жила в Тьюксбері.
 Освальд Варделл-Єрбург – вікарій – 1899–1913.

Примітки

Посилання 

 Рада округу Тьюксбері
 Архівний фільм BBC про Тьюксбері 1984 року
 Виставка та події в Тьюксбері Archived  
 Щорічний середньовічний фестиваль Тьюксбері – Велика Британія
 Щорічний захід Tewkesbury «Середньовічне життя від двору до кухні» – Велика Британія
 

Міста графства Глостершир